Con il nome Sibilla di Jülich-Kleve-Berg sono conosciute due donne della storia:

 Sibilla di Jülich-Kleve-Berg (1512-1554), duchessa di Sassonia e in seguito elettrice di Sassonia, figlia di Giovanni III di Kleve e di Maria di Jülich-Berg e zia della precedente omonima;
 Sibilla di Jülich-Kleve-Berg (1557-1627), magravia di Burgau, figlia di Guglielmo di Jülich-Kleve-Berg e di Maria d'Austria e nipote della precedente omonima.